Ел Хеко има више значења:

 Ел Хеко (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хеко (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику